Adolfo Juan I (en alemán: Adolf Johann I.; en sueco: Adolf Johan; Söderköping, 11 de octubre de 1629-ibidem, 14 de octubre de 1689) fue conde palatino de Kleeburg de 1654 a 1689 y fue considerado príncipe de Suecia hasta 1660.

Biografía 
Adolfo Juan nació en el Castillo de Stegeborg, Suecia (ahora en la municipalidad de Söderköping), en 1629 como el hijo menor del conde palatino Juan Casimiro de Kleeburg y la princesa sueca Catalina Vasa. Fue duque de Stegeborg después de que su hermano mayor, Carlos Gustavo, pasara a ser rey de Suecia. En ese tiempo, también obtuvo el condado palatino de Kleeburg.

Matrimonios e hijos 
Adolfo Juan contrajo matrimonio con la condesa Elsa Beata Brahe (31 de agosto de 1629-7 de septiembre de 1653) el 19 de junio de 1649 y tuvo el siguiente hijo:
 Gustavo Adolfo (9 de marzo de 1652-1 de agosto de 1652).

Adolfo Juan contrajo matrimonio por segunda vez con la condesa Elsa Isabel Brahe (29 de enero de 1632-24 de febrero de 1689), hija del conde Nicolás Brahe af Wisingsborg y tuvo los siguientes hijos:

 Catalina (10 de diciembre de 1661-27 de mayo de 1720).
 María Isabel Luisa (16 de abril de 1663-23 de enero de 1748).
 Carlos Juan (15 de septiembre de 1664-10 de diciembre de 1664).
 Juan Casimiro (4 de septiembre de 1665-29 de mayo de 1666).
 Adolfo Juan (21 de agosto de 1666-27 de abril de 1701), sucedió a su padre como conde palatino de Kleeburg.
 Gustavo Casimiro (29 de junio de 1667-21 de agosto de 1669).
 Cristina Magdalena (4 de abril de 1669-21 de junio de 1670).
 Gustavo Samuel Leopoldo (12 de abril de 1670-17 de septiembre de 1731), sucedió a su hermano Adolfo Juan II como conde palatino de Kleeburg, y a su primo, Carlos XII de Suecia, como duque del Palatinado-Zweibrücken.
 desconocido (12 de diciembre de 1671).

Ancestros

Referencias 

Casa de Wittelsbach
Príncipes de Suecia
Nobles de Suecia del siglo XVII
Condes palatinos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XVII